

Населені пункти та їхні частини
 Млинаже — гміна в Маковському повіті Мазовецького воєводства
 Млинаже — село в гміні Млинаже Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Млинаже — село в гміні Забродзе Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Млинаже — частина села Раба-Ніжна в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Млинаже — частина села Кезе в гміні Стердинь Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Млинаже — частина села Сажина в гміні Нова Сажина Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Млинаже — частина села Холевяна-Ґура в гміні Єжове Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Млинаже — частина села Клижув у гміні Пишниця Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки